Miejscowości w USA:
 Chetek – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
 Chetek – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
Gminy w USA:
 Chetek (ang. Chetek Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron